Napolitaanse School (muziek)
 Napolitaanse School (schilderkunst)